A Segunda División 2003–2004-es szezonja volt a bajnokság hetvenharmadik kiírása. A bajnokságban 22 csapat vett részt, a győztes a Levante UD lett.

Végeredmény

Segunda División szezonok
Spanyol 2